Орден «За доблестный шахтёрский труд» () — государственная награда Украины; учреждён в соответствии с Конституцией Украины Верховной Радой Украины 2 сентября 2008 года. Орден имеет три степени, высшей является I степень.

Согласно Уставу ордена, утверждённому Президентом Украины, орден учреждён для награждения граждан за выдающиеся трудовые достижения в добыче угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых и урановых руд, шахтостроении.

Награждение орденом «За доблестный шахтёрский труд» осуществляется указом Президента Украины. Лицу, награждённому орденом «За доблестный шахтёрский труд», вручаются знак ордена и орденская книжка установленного образца.

Награждение орденом может быть проведено посмертно.

История награды 
 2 сентября 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 345-VІ «О повышении престижности шахтёрского труда», согласно которому путём внесения изменений в Закон Украины «Про государственные награды Украины» была учреждена новая государственная награда Украины — орден «За доблестный шахтёрский труд» І, II, III степени.

 30 апреля 2009 года Указом Президента Украины В. А. Ющенко № 282/2009 был утверждён Устав ордена, который включает описание знаков ордена.

Награждения 
 27 августа 2010 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича № 874/2010 «О награждении государственными наградами Украины работников угольной промышленности» первые 19 лиц были награждены орденом «За доблестный шахтёрский труд» III степени за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, многолетний самоотверженный шахтёрский труд, высокий профессионализм и по случаю 75-летия стахановского движения и Дня шахтёра.

 25 августа 2011 года орденом «За доблестный шахтёрский труд» III степени были награждены очередные 27 человек.

 23 февраля 2012 года орденом III степени был награждён подземный горнорабочий — бригадир комплексной очистной бригады акционерного общества «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» П. И. Дзябенко.

 4 июля 2012 года орденом III степени был награждён бригадир горняков участка акционерного общества «Шахтоуправление „Покровское“» (г. Покровск) В. Ф. Зубак.

 24 августа 2012 года орденом «За доблестный шахтёрский труд» III степени были награждены ещё 47 человек.

 22 января 2013 года орденом III степени был награждён горнорабочий очистного забоя обособленного подразделения «Шахта „Прогресс“» государственного предприятия «Торезантрацит» (Донецкая область) Р. Н. Бедношеев.

 22 августа 2013 года орденом «За доблестный шахтёрский труд» III степени были награждены ещё 30 человек.

Описание 
Знак ордена «За доблестный шахтёрский труд» изготавливается из горного хрусталя и имеет форму прямого равностороннего креста с заострёнными краями. В центре креста размещён ромбовый медальон, покрытый эмалью белого цвета, на котором изображён малый Государственный Герб Украины. Под малым Государственным Гербом Украины размещены перекрещенные кирка и молот из жёлтого металла. Медальон обрамлён изображением перевитой в углах лентой, покрытой эмалью тёмно-красного цвета с надписью «За доблестный шахтёрский труд». В верхней части лента обрамлена ветвями из лаврового листа, в нижней — дубового листа. Крест наложен на четырёхугольную звезду с разбегающимися огранёнными чернёными лучами.

Размер знака ордена между противоположными концами креста — 42 мм. Обратная часть знака — плоская с выгравированным номером для каждой степени отдельно.

С помощью кольца с ушком крест соединяется с прямоугольной металлической колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой тёмно-красного цвета с полосками синего и жёлтого цветов. Размер колодки: высота — 45 мм, ширина — 28 мм. На обратной стороне колодки — застёжка для прикрепления знака ордена к одежде.

Планка ордена «За доблестный шахтёрский труд» представляет собой прямоугольную металлическую пластинку, обтянутую соответствующей лентой. Размер планки: высота — 12 мм, ширина — 24 мм.

Орден «За доблестный шахтёрский труд» I степени 
Знак ордена І степени изготавливается из серебра.

Для знака ордена І степени — надпись, изображение ветвей лавровых и дубовых листьев, пружки креста и ленты — из жёлтого металла.

Колодка знака ордена І степени изготавливается из жёлтого металла и обтягивается лентой с одной жёлтой полоской посредине шириной 10 мм и двумя синими полосками с боков по 2 мм каждая.

Орден «За доблестный шахтёрский труд» II степени 
Знак ордена IІ степени — изготавливается из нейзильбера.

Для знака ордена II степени — надпись, изображение ветвей лавровых и дубовых листьев, пружки креста и ленты — из белого металла.

Колодка знака ордена IІ степени изготавливается из белого металла и обтягивается лентой с двумя жёлтыми полосками посредине шириной по 6 мм каждая и тремя синими полосками с боков по 2 мм каждая.

Орден «За доблестный шахтёрский труд» III степени 
Знак ордена IIІ степени — изготавливается из нейзильбера.

Для знака ордена III степени — надпись, изображение ветвей лавровых и дубовых листьев, ленты, пружки креста и ленты — из белого металла.

Колодка знака ордена IIІ степени изготавливается из белого металла и обтягивается лентой с тремя жёлтыми полосками посредине шириной по 4 мм каждая и четырьмя синими полосками с боков по 2 мм каждая.

Порядок ношения 
Орден «За доблестный шахтёрский труд» І, ІІ, ІІІ степени носится на левой стороне груди после знака отличия Президента Украины — Креста Ивана Мазепы.

См. также 
 Награды Украины
 Заслуженный горняк Украины

Примечания

Ссылки 
 Указ Президента України № 282/2009 «Про орден „За доблесну шахтарську працю“»
 Закон України № 345-VI «Про підвищення престижності шахтарської праці»

Ордена Украины
Шахтёрские награды